La biznaga de Calmalli (Mammillaria hutchisoniana) es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es originaria de México.

Descripción
Es una planta perenne carnosa que crece solitaria o con varios tallos. Los tallos individuales son cilíndricos de color verde oliva y alcanzan un tamaño de hasta 15 centímetros de altura y un diámetro de 4-6 cm. Las areolas son cortas, cónicas, de color verde oliva y no contienen látex. Tiene 4 espinas centrales de colo púrpura y de 7 a 10 milímetros de largo.  Las de 10 a 20 espinas radiales son erectas, delgadas, como agujas y son inicialmente púrpura cambiando a negro más tarde. Su longitud es de entre 5 a 8 milímetros.
Las flores son pequeñas de color rosa, crema o blanco y tienen una franja central oscura, alcanzan un diámetro de 25 a 30 milímetros. Los frutos con forma de bastón, de color rojo escarlata tienen 20 milímetros de largo y contienen semillas de menos de 1 milímetro de diámetro.

Distribución
Mammillaria hutchisoniana se encuentra en Baja California, y Mammillaria hutchisoniana subsp. louisae  en la costa cerca de la isla Socorro.

Taxonomía
Mammillaria hutchisoniana fue descrita por (H.E.Gates) Boed. y publicado en Kaktus-ABC 387, en el año 1935.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

El epíteto de la especie hutchisoniana fue nombrado en honor del experto en cactus estadounidense, Theodore (Ted) Hutchison (1904-1974).  La subespecie louisae es para su madre Luisa Hutchinson, que descubrió esta subespecie.

Referencias

Enlaces externos 

  

hutchisoniana
Flora de México 
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1935
Plantas descritas por H.E.Gates
Plantas descritas por Boedeker